Mischwitz bezeichnet:
 Mischwitz (Diera-Zehren), einen Ortsteil der Gemeinde Diera-Zehren
 Mischwitz (Bennewitz), eine Wüstung auf dem Gebiet der Gemeinde Bennewitz